Deux villages de Belgique, adjacents, portent ce nom :
 Bourseigne-Vieille (qui est restée peu développée, d'où le nom wallon Li ptite Boursegne)
 Bourseigne-Neuve (qui s'est développée plus que son homonyme, d'où le nom wallon Li grande Boursegne)